BYV peut faire référence à :
  ;
 Beet Yellows Virus (en français, virus de la jaunisse de la betterave).

byv peut faire référence à :
 medumba, une langue selon la norme ISO 639-3 des codes des langues.